Die Liste der Eisschnelllaufweltmeister präsentiert alle seit 1889 bekannten Weltmeister im Eisschnelllauf. Zunächst wurden nur Allround-Weltmeisterschaften der Männer ausgetragen, seit 1933 werden diese auch für Frauen ausgetragen. 1936 übernahm die International Skating Union (ISU) die Ausrichtung. Aufgrund des Zweiten Weltkriegs fanden von 1940 bis 1946 keine Weltmeisterschaften statt. Seit 1970 werden auch Weltmeisterschaften im Sprint-Mehrkampf von der ISU ausgerichtet, seit 1996 zusätzlich Weltmeisterschaften auf den Einzelstrecken von 500 bis 10.000 Metern veranstaltet. Die drei Meisterschaften finden zu verschiedenen Terminen an verschiedenen Orten statt.

Mehrkampfweltmeisterschaft

Männer

Frauen

Sprintweltmeisterschaft

Männer

Frauen

Einzelstrecken-Weltmeisterschaft

Männer

Frauen

Nationenwertung 
Diese Tabelle zeigt die erfolgreichsten Nationen bei Mehrkampf-, Sprint- und Einzelstrecken-Weltmeisterschaften.
Stand: 7. März 2020

Siehe auch 
Liste der deutschen Eisschnelllaufrekorde
Ewige Bestenlisten der Einzelstrecken-Weltrekorde

 
Eisschnelllaufweltmeister
Eisschnelllauf